Universiade de 2015 peut faire référence à :

 Universiade d'été de 2015
 Universiade d'hiver de 2015